Геуґен, або Геуген () — норвезьке прізвище.

 Андерс Геуген
 Віллі Геуген
 Ейнар Гауген
 Ларс Геуген

Норвезькі прізвища